Матве́ева — женская форма русской фамилии  и топоним.

 Носительницы фамилии 
 Матвеева, Александра Петровна (1934—2016) — радиомонтажница Каменск-Уральского радиозавода, Герой Социалистического Труда.
 Матвеева, Альбина Борисовна (1939—2016) — советская и российская актриса.
 Матвеева, Анна Александровна (род. 1972) — российская писательница и журналистка.
 Матвеева, Анна Петровна (род. 1933) — советская оперная певица.
 Матвеева, Валентина Егоровна (1935—2023) — прядильщица Ореховского хлопчатобумажного комбината им. Николаевой, Герой Социалистического Труда.
 Матвеева, Вера Ильинична (1945—1976) — русская поэтесса, бард.
 Матвеева, Галина Ивановна (1933—2008) — советский и российский археолог, историк.
 Матвеева, Инна Владимировна (род. 1978) — казахстанская волейболистка.
 Матвеева, Елена Александровна (род. 1947) — советская и российская писательница, журналистка.
 Матвеева, Зоя Прокофьевна (1929—2017) — советская спортсменка и тренер по лёгкой атлетике.
 Матвеева, Лариса Витальевна (род. 1969) — украинская поэтесса.
 
 
 Матвеева, Марина Станиславовна (род. 1979) — поэт и литературный критик, журналист.
 Матвеева, Маргарита Михайловна (1937—2019) — советский работник транспортной отрасли, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Матвеева, Наталия Геннадьевна (Покас; род. 1965) — советская пловчиха.
 
 Матвеева, Новелла Николаевна (1934—2016) — русская поэтесса, бард.
 
 Матвеева, Полина Валерьевна (род. 2002) — российская волейболистка.
 Матвеева, Светлана Владиславовна (род. 1969) — советская и российская шахматистка.
 Матвеева, Тамара Вячеславовна (род. 1944) — советская и российская лингвистка.
 
 Калашникова (Матвеева), Татьяна Михайловна (1919—2002) — советский и российский географ.
 Матвеева, Юлия Валерьевна (род. 1975) — российская футболистка. См. также 
 Остров Матвеева — остров в заливе Петра Великого Японского моря.
 Камень Матвеева — остров в Амурском заливе Японского моря.
 Матвеева Гора — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Матвеева Сельга — деревня в Прионежском районе Республики Карелия.